Demo II е втори демо албум на норвежката блек метъл група Burzum, издаден през месец септември 1991 година. Времетраенето на албума е 1 час, 4 минути и 49 секунди.

Песните 7 до 9 са от Demo I.

Състав 
 Варг Викернес – всички инструменти

Песни

Външни препратки 
 Demo II (Burzum) // Официален сайт на Burzum 
 Demo II (Burzum) // Encyclopaedia Metallum 
 Demo II (Burzum) // Metal Kingdom 

Албуми на Бурзум
Музикални албуми от 1991 година